Färberhüsli bezeichnet:
 Färberhüsli, Denkmalschutzobjekt in Dietikon, Schweiz; siehe Obere Reppischstrasse 16
 Färberhüsli, Areal in Schlieren, Schweiz

Siehe auch:
 Färberhüsli-Tunnel der Limmattalbahn